Audrey Parker peut faire référence à :
 Audrey Parker, un personnage de fiction dans Haven.
 , un personnage de fiction dans Drake & Josh.
 , un personnage de fiction dans The 4400.

Voir aussi

Source de la traduction